Туинехе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Фуэртевентура. Занимает площадь 275,94 км². Население — 13536 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Archivo histórico digital de Tuineje

Муниципалитеты Лас-Пальмаса